Aaron Nichols Skinner (1845-1918), astronome américain ;
 Belle Skinner (1866-1928), femme d'affaires et philanthrope américaine ;
 Brett Skinner (1983-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Brian Skinner (1976-), basketteur américain ;
 Burrhus Frédéric Skinner (1904-1990), psychologue américain, inventeur de la boîte de Skinner ;
 Catherine Skinner (1990-), tireuse sportive australienne ;
 Charles Nelson Skinner (1833-1910), homme politique canadien ;
 David Skinner (né en 1964), musicologue britannique ;
 Dennis Skinner (1932-), homme politique britannique ;
 Edna Skinner (1921-2003), actrice américaine ;
 Ernest Martin Skinner (1866-1960), facteur d'orgues américain ;
 Frank Skinner (1897-1968), compositeur américain ;
 Hank Skinner (1942-2023), condamné à mort américain ;
 Hugh Skinner (1985-), acteur britannique ;
 Jerry Skinner (1900-1962), homme politique néo-zélandais ;
 Jim Skinner (1944-), président de McDonald's ;
 Jimmy Skinner (1917-2007), entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Julie Skinner (1968-), curleuse canadienne ;
  (1972-), footballer anglais ;
 Kevin Lawrence Skinner (1927-2014), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Larry Skinner (1956-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Lisa Skinner (1974-), actrice canadienne ;
 Carlton Skinner (1913-2004), gouverneur américain ;
 Mickey Skinner (1958-), joueur de rugby à XV britannique ;
  ;
 Mykayla Skinner (1996-), gymnaste artistique américaine ;
 Ntala Skinner (1973-), biathlète américaine ;
 Otis Skinner (1858-1942), acteur américain ;
 Quentin Skinner (1940-), historien britannique ;
 Samuel Skinner (1938-), homme politique américain ;
 Stuart Skinner (1998-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  ;

Dans la fiction 
 Seymour Skinner, personnage de la série Les Simpson ;
 Walter Skinner, personnage de la série X-Files : Aux frontières du réel.

Œuvre 

 Skinner, film américain réalisé par Ivan Nagy en 1995.

Patronyme anglais